Rocanrol puede referirse a:

 Rock and roll, género musical contemporáneo de origen estadounidense e influencia global.
 Rock rolinga, subgénero del Rock and roll, de origen argentino e influencia rioplatense.